Gassum (plaats), plaats in Denemarken
 Gassum (parochie), parochie in Denemarken